

Вулиці з такою назвою існують майже в кожному населеному пункті України. У цьому списку перелічені лише деякі з них.
 Вулиця Ґрунтова — вулиця у місті Львів.
 Вулиця Ґрунтова — вулиця у місті Рівне.

Вулиця Ґрунтова — вулиця у місті Барановичі.
 Вулиця Ґрунтова — вулиця у місті Молодечно.

Вулиця Ґрунтова — вулиця у місті Казань.
 Вулиця Ґрунтова — вулиця у місті Красноярськ.
 Вулиця Ґрунтова — вулиця у місті Новокузнецьк.
 Вулиця Ґрунтова — вулиця у місті Новосибірськ.
 Вулиця Ґрунтова — вулиця у місті Прокоп'євськ.
 Вулиця Ґрунтова — вулиця у місті Ростов-на-Дону.

Примітки 

Вулиці